U 79 bezeichnet:
 SM U 79, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 79 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U79 im Netz der Düsseldorfer und Duisburger Stadtbahn, zwischenzeitlich auch D-Bahn, siehe Düsseldorf-Duisburger Kleinbahn

U79